The Slim Shady EP — музичний альбом американського репера Eminem. Виданий 6 грудня 1997 року лейблом Web Entertainment. Загальна тривалість композицій становить 41:05. Альбом відносять до напрямку хіп-хоп.

Список пісень

Посилання 
 Allmusic 
 Sputnikmusic :

Альбоми Eminem
Англомовні музичні альбоми